Вайден ():

Топонимы 
 Австрия
 Вайден-ам-Зе — община и сельский населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Бургенланд
 Вайден-ан-дер-Марх — община и сельский населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия
 Вайден-бай-Рехниц — община и сельский населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Бургенланд

 Германия
 Вайден-ин-дер-Оберпфальц — свободный город в Германии, в земле Бавария

Ссылки